Анзак-Парейд — улица в австралийской столице Канберре, используемая для торжественных мероприятий и являющаяся местом расположения крупных военных мемориалов.

Названа в честь Австралийского и новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), сформированного во время Первой мировой войны. На юге улица переходит в Галлиполи-Рич на берегу озера Берли-Гриффин, на севере — в Австралийский военный Мемориал. Улица проходит по линии, соединяющей здание парламента Австралии и гору Эйнсли, и делит так называемый Парламентский треугольник на две равные части.

По сторонам Анзак-Парейд высажены эвкалипты. Две трёхполосные автомобильные дороги для движения с односторонним движением разделены широкой средней часть, на которой расположены клумбы с невысокими кустами хебе. Эвкалипты имеют австралийское происхождение, хебе привезены из Новой Зеландии. Соседние улицы — Анзак-Парк-Вест и Анзак-Парк-Ист — проходят параллельно Анзак-Парейд.

В День АНЗАК (25 апреля) и другие дни торжеств Анзак-Парейд и прилегающие улицы могут быть перекрыты для проведения парада и шествия организованных групп военнослужащих и ветеранов. Движение может проходить как по автомобильным дорогам, так и по центральной части.

Мемориалы

Ссылки 
 Anzac Parade Walk / National Capital Authority
 Collection of slides illustrating the design, construction and landscaping of Lake Burley Griffin and adjacent national areas of Canberra, ca. 1909—1981  / Richard Clough & Australian Overseas Information Service
 Collection of photographs of Anzac Parade, Canberra — 2002  / Damian McDonald

География Канберры
Архитектура Канберры
Улицы населённых пунктов Австралии